Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани у дисциплини бацања кугле у мушкој конкуренцији, која је на програму од првог Европског првенства у Бечу 1970., приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима, рекордима и билансом освојених медаља по земљама и појединачно у овој дисциплини. Резултати су приказни у метрима.

Најуспешнији појединаци после 36 европских првенстава су  Хартмут Бризеник  из  Источне Немачке и  Рејо Столберг из Финске са  по три златне медаље.

Највише медаља освојио је  Џефри Кејпс из Уједињеног Краљевства са 6 освојених медаља од којих су 2. златне и 3. сребрне и 1. бронзана.

Најуспешнија земља је Источна Немачка са 12 освојених медаља од којих су  5 златних, 6 сребрних и 1 бронзана.

Рекорд европских првенстава у дворани држи Улф Тимерман из Чехословачке са 22,19 метара који је постигао пре 34 године у финалу  18. Европском првенству у Лијевену 21. фебруара 1987.

Освајачи медаља на европским првенствима у дворани 
тање после 2021.|Европског првенства у дворани 2021. у Торуњу.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 36. Европског првенства у дворани 1970—2021.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП у дворани сајт ЕАА

Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани
Бацање кугле